Чарли Конахер Хуманитариан Эворд () или Чарли Конахер Мемориал Трофи () — приз, вручавшийся игрокам НХЛ, проявившим себя в общественной и благотворительной деятельности. Трофей был создан в 1968 году в память о члене Зала хоккейной славы Чарли Конахере, который умер от рака горла в 1967 году. По случаю вручения приза, проводились ежегодные благотворительные ужины, на которых собирались деньги в Фонд исследований рака имени Чарли Конахера. Награда не была связана с НХЛ, хотя она ежегодно вручалась одному из игроков лиги.

Капитан «Торонто Мейпл Лифс» Джордж Армстронг был первым обладателем приза, получив его по итогам сезона 1968/69. Дважды награду получали сразу два игрока — Жан Беливо и Бобби Орр в 1971 году, Джимми Питерс-младший и Гари Бергман в 1973 году. В 1983 году обладателем награды был объявлен Лэнни Макдональд, хотя, на самом деле, он занял второе место, а победителем стал Брэд Парк. Ошибка была исправлена через несколько дней.

Джим Пеплински стал последним обладателем приза в 1984 году, после чего трофей был упразднён и выставлен на всеобщее обозрение в недавно построенном Центре исследования рака имени Чарли Конахера в Главном госпитале Торонто. Бывшая звезда «Чикаго Блэкхокс» Стэн Микита получил специальную награду на заключительном банкете в знак признания его вклада в работы по изучению нарушения слуха. За 17 лет на благотворительных ужинах удалось собрать 2 млн. долларов на исследование рака горла. Через два года после упразднения премии Конахера, владелец «Мейпл Лифс» Гарольд Баллард презентовал НХЛ Кинг Клэнси Трофи, который также уделяет внимание общественной и благотворительной деятельности игроков лиги. Новый трофей вручается с 1988 года.

Обладатели

См. также
 Кинг Клэнси Трофи
 Список наград Национальной Хоккейной Лиги

Примечания

Награды НХЛ